

Хортицький район — адміністративно-територіальна одиниця міста Запоріжжя
 Хортицький район — район Запорізької округи, у 1929—1930 роках — Хортицький німецький національний район